Dendrobates är ett släkte av groddjur. Dendrobates ingår i familjen pilgiftsgrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pilgiftsgrodor
Dendrobates